Darío Figueredo – ex calciatore paraguaiano, difensore
 Diego Figueredo – calciatore paraguaiano, centrocampista
 Éverton dos Santos Figueredo – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 brasiliano 
 Hernán Figueredo – calciatore uruguaiano, centrocampista
 Juan Bautista Gaona Figueredo – politico paraguaiano, presidente del Paraguay dal 1904 al 1905
 Virgilia Figueredo – ex cestista paraguaiana